Корпаню́к — українське прізвище.

 Корпанюк Василь Васильович ( 1949) — український майстер різьблення по дереву, монументаліст.
 Корпанюк Василь Семенович (1922—2004) — український майстер різьблення по дереву.
 Корпанюк Микола Павлович (1950) — український літературознавець, педагог.
 Корпанюк Петро Іванович (1897—1961) — український майстер різьблення по дереву.
 Корпанюк Семен Іванович (1894—1970) — український майстер різьблення по дереву, заслужений майстер народної творчості УРСР (1964).
 Корпанюк Юрій Іванович (1892—1977) — український майстер різьблення по дереву, заслужений майстер народної творчості УРСР (1960).

Див. також 
 Корпанюки

Українські прізвища